

Anno 
 1831 – (MDCCCXXXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1831 a.C.

Matematica 
 1831 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1831 Nicholson – asteroide della fascia principale del sistema solare